Ирина Сергеевна Челушкина (род. 1 февраля 1961, Херсон) — украинская и сербская шахматистка, гроссмейстер (1992) среди женщин.

Окончила Львовский институт физкультуры. Чемпионка СССР 1989 г. Чемпионка УССР (1982 и 1987). Участница чемпионатов СССР (1982, 1984, 1987). Кубок СССР (1990) - 2-3-е места. В зональном турнире ФИДЕ (1985) — 5—7-е места. Лучшие результаты в международных турнирах: Львов (1985) — 6—7-е; Тбилиси (1985) — 5-е; Пётркув-Трыбунальски (1985) — 1-е места.

В составе сборной Украины участницы 2-х Олимпиад (1992—1994) и за Сербию — 5-и (2000—2002, 2006—2010).

Тренер — Юрий Симкин (1979—1990)

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Чемпионы Украины по шахматам
Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры